Валье-де-Мансанедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Население — 137 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Бургоса